Запорожье () — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 72 человека. Почтовый индекс — 74120. Телефонный код — 5532. Код КОАТУУ — 6520982003.

Местный совет 
74120, Херсонская обл., Великоалександровский р-н, с. Давыдов Брод, ул. Ленина, 76

Ссылки 
 Запорожье на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Великоалександровского района